Mertensia (dier), geslacht van ribkwallen
 Mertensia (plant), geslacht uit de ruwbladigenfamilie